

Рапорт 
 Ра́порт — усне або письмове офіційне повідомлення про що-небудь вищій інстанції, керівництву
 Рапо́рт (у психології) — зв'язок між людьми, який характеризуються наявністю взаємних позитивних емоційних відносин і певною мірою взаєморозуміння
 Рапо́рт — повторювана частина малюнка на тканині, шпалерах, килимах та ін.

Раппорт 
 Йована Раппорт (серб. Јована Раппорт; нар 1992) — сербська, раніше югославська та чорногорська, шахістка, гросмейстер серед жінок (2009).

Див. також 
 Ріхард Раппорт ( 1996) — угорський шахіст, гросмейстер
 Рапопорт